Норонья () — португальская фамилия астурийского происхождения от топонима Норенья. Известные носители:

 Норонья, Алфредо Эдуардо (1918—2003) — бразильский футболист, левый защитник.
 Норонья, Антан де (1520—1569) — 9-й вице-король и 23-й губернатор Португальской Индии (1564—1568).
 Норонья, Антониу де (1510—1574) — 11-й вице-король и 25-й губернатор Португальской Индии (1571—1573).
 Норонья, Афонсу де (1500—15??) — 5-й вице-король и 17-й губернатор Португальской Индии (1550—1554).
 Норонья, Гарсия де (1479—1540) — 3-й вице-король и 10-й губернатор Португальской Индии (1538—1540).
 Норонья, Исайас ди (1874—1963) — бразильский военный и государственный деятель, адмирал, член военной хунты, которая управляла страной в период с 24 октября по 3 ноября 1930 года.
 Норонья, Мигел Карлуш Жозе де (1744—1803) — португальский кардинал.
 Норонья, Франсиско (около 1748—1788) — испанский ботаник и врач.

См. также 
Фернанду-ди-Норонья — бразильский архипелаг, названный в честь лиссабонского купца, финансировавшего португальские экспедиции начала XVI века.